A 2008-as női sakkvilágbajnokság 2008. augusztus 28.–szeptember 18. között Oroszországban, a dél-kaukázusi Nalcsikban került megrendezésre. A versenyt ezúttal is kieséses (knock out) rendszerben bonyolították le, amelyen a regnáló világbajnoknak is részt kellett vennie címe megvédéséhez. A világbajnok kínai Hszü Jü-hua már a második körben kiesett, így új világbajnok avatására került sor. Ezúttal egy orosz versenyző, Alekszandra Kosztyenyuk szerezte meg a címet, miután a döntőben 2,5–1,5 arányban legyőzte az akkor még csak 14 éves, későbbi világbajnok kínai Hou Ji-fant.

A verseny résztvevői 
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni.

A versenyen ezúttal először már Magyarország képviseletében vett részt a vietnámi–magyar kettős állampolgár Hoang Thanh Trang, aki kiválóan szerepelt, és csak a 3. körben esett ki a világranglistán Polgár Judit mögött 2. helyet elfoglaló, későbbi elődöntős Kónéru Hanpi ellen elszenvedett veresége következtében.

A verseny főbírója Verőci Zsuzsa volt.

A Top20 játékosok közül nem vett részt a versenyen Polgár Judit, a női világranglista 1. helyezettje, aki az abszolút világranglistán ekkor a 22. helyet foglalta el, és aki a pályafutása során egyszer sem vett részt a női világbajnokságért folyó küzdelemsorozatban, így ezúttal sem; valamint az exvilágbajnok Hszie Csün, aki 2005 óta majdnem teljesen visszavonult, mindössze négy értékelés alá eső játszmát játszott az előző 3 évben. A világranglista első húsz helyezettje közül előre bejelentetten hiányzott még az ukrán Katyerina Lahno (12.), az exvilágbajnok kínai-katari Csu Csen (15.) és az örmény Elina Danielian.

A kaukázusi térség politikai helyzete miatt összesen még 11 – egyébként kvalifikációt szerzett és a rajtlistán szereplő – versenyző lépett vissza a küzdelmektől. Hat grúz játékos: az exvilágbajnok Maia Csiburdanidze, Lela Javakhishvili, Maia Lomineishvili, Nino Khurtsidze, Sopiko Khukhashvili és Sopio Gvetadze, valamint Marie Sebag (Franciaország), Irina Krush (Amerikai Egyesült Államok), Jekatyerina Korbut (Oroszország), Tea Bosboom-Lanchava (Hollandia) és Karen Zapata (Peru).

A verseny politikai előzménye 
A dél-oszétiai háború miatti tiltakozásként a világbajnokságra kvalifikációt nyert hat grúz versenyző, köztük az exvilágbajnok Csiburdanidze nyílt levélben fordult a szervezőkhöz, hogy a háborús veszély miatt változtassák meg a helyszínt. Kirszan Iljumzsinov a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) elnöke a kérést elutasította. Válaszul a Grúz Sakkszövetség nyílt levélben ismertette azt, hogy országában az orosz hadsereg behatolása miatt hadiállapot van, és nem látják biztosítottnak versenyzőik épségét orosz területen, ezért a világbajnokságra kvalifikációt nyert grúz versenyzők, köztük Maia Csiburdanidze exvilágbajnok nem vesznek részt a világbajnoki küzdelmekben. Biztonsági vagy politikai okokból velük együtt összesen 11 versenyző lépett vissza a küzdelmektől, köztük orosz, amerikai, francia, holland és perui sakkozónők.

A verseny rajtlistája 
A rajtlista sorrendje a 2008. júliusi Élő-pontszám alapján lett meghatározva, kivéve az 1-es rajtszámot, amelyet a regnáló világbajnok számára tartottak fenn.

A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE-mester.

 , 2483, GM
 , 2622, GM
 , 2557, WGM
 , 2550, GM
 , 2544, GM
 , 2529, GM
 , 2522, GM
 , 2511, IM
 , 2510, GM
 , 2508, IM
 , 2504, IM
 , 2499, WGM
 , 2489, WGM
 , 2489, GM
 , 2487, GM
 , 2481, IM
 , 2476, IM
 , 2473, IM
 , 2470, IM
 , 2468, IM
 , 2461, IM
 , 2461, IM
 , 2460, IM
 , 2459, IM
 , 2446, IM
 , 2445, WGM
 , 2436, IM
 , 2432, IM
 , 2423, IM
 , 2417, IM
 , 2414, IM
 , 2413, IM

 , 2412, IM
 , 2408, IM
 , 2406, WGM
 , 2389
 , 2387
 , 2383, IM
 , 2374, IM
 , 2358, IM
 , 2355, IM
 , 2354, WGM
 , 2350, WGM
 , 2345, WGM
 , 2344, WGM
 , 2344, IM
 , 2337, WGM
 , 2325, WGM
 , 2324, WGM
 , 2323, WGM
 , 2323, WGM
 , 2321, WGM
 , 2308, WGM
 , 2281, WGM
 , 2271, WGM
 , 2269, WIM
 , 2242
 , 2231, WIM
 , 2211, WFM
 , 2202, WGM
 , 2180, WIM
 , 2007, WGM
 , 1959, WIM
 , 1895, WIM

A verseny szabályai 
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás, két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddonjáték, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A döntő fentiektől annyiban tért el, hogy négy játszmásra volt tervezve, pontegyenlőség esetén a holtverseny első eldöntésére négy rapidjátszmát terveztek.

A verseny lefolyása 

(Rövidítés: jn.= játék nélkül; a visszalépett versenyzők ellenfelei játék nélkül jutottak tovább)

A világbajnoki döntő 
A döntőben Kosztyenyuk sötéttel megnyerte Hou Ji-fan ellen az első játszmát, a következő háromban tartotta a döntetlent, így megszerezte a világbajnoki címet.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Női sakkvilágbajnokság döntője (2008)
|-
! Versenyző!!Ország!! Élő-p.   !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Pont
|-
| align=left | Alekszandra Kosztyenyuk||||2510
| style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 2½
|-
| align=left | Hou Ji-fan||||2557
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1½
|}

A világbajnokság játszmái 
A 2008. évi női sakkvilágbajnokság 144 játszmája

Jegyzetek

Források 
A 2008-as női sakkvilágbajnokság hivatalos honlapja 
World Chess Championship (Women) 2008 FIDE Knockout Matches 
Campeonato Mundo femenino Nalchik 2008

További információk 
ChessBase hírek, riportok fényképekkel
Élő beszámoló  verseny nyitónapjáról 
FIDE tájékoztató a versenyről

Sakkvilágbajnokságok
világbajnokság